Такмичње у десетобоју у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 1990. одржано је 28. и 29. августа на стадиону Пољуд у Сплиту.

Титулу освојену 1986. у Штутгарту, није бранио Дејли Томпсон из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичара из 15 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1990. години 
Осам најбољих европских десетобојаца 1990. године до почетка првенства 26. августа 1990) заузимало је следећи пласман на европској и светској ранг листи (СРЛ).

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Резултати

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1990.
Десетобој на Европском првенству у атлетици на отвореном